

Sigle 
 China Railway High-speed – sistema ferroviario ad alta velocità cinese
 Corticotropin-releasing hormon – ormone di rilascio della corticotropina
 Cement Roadstone Holdings – azienda britannica di materiali da costruzione

Codici 
 CRH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cherribah (Australia)
 crh – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua tatara di Crimea